Соборный переулок — улица:

 Соборный переулок — бывший переулок в Барнауле.
 Соборный переулок — в Ростове-на-Дону.
 Соборный переулок — в Харькове.

См. также 
 Соборный проспект
 Соборный район
 Соборный спуск
 Соборный храм
 Соборная площадь
 Соборная улица